Митровица се може односити на:

Топониме:

 Сремска Митровица, град и седиште истоимене јединице локалне самоуправе у Србији
 Мачванска Митровица, градско насеље града Сремска Митровица у Србији
 Косовска Митровица, град и седиште истоимене општине у Србији
 Северна Косовска Митровица, део града Косовска Митровица и седиште истоимене општине

Презиме:

 Реџеп Митровица (1888–1967), албански политичар